Maca steht für:

 Maca (Pflanze), Pflanze
 Maca (Sica Sica), Ortschaft im Municipio Sica Sica, Bolivien
 Maca (Caylloma), Ort und Distrikt in der Provinz Caylloma (Peru)

MACA steht für:
 Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan, Gefängnis der Elfenbeinküste
 Multiple Access with Collision Avoidance, siehe Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance #RTS/CTS Koordination

Máca steht für:
 (5228) Máca, Asteroid des Hauptgürtels

Familienname:
 Martin Máca (* 1990), tschechischer Grasskiläufer
 Maximilián Schiessl-Máca, tschechischer Fußballspieler
 Miloš Máca (1927–1984), tschechischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Maka

Abkürzung